Confini – plurale di confine
 Confini – album di Grazia Di Michele del 1993